

Стемфорд — місто, штат Коннектикут
 Стемфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Стемфорд — місто, штат Техас
 Стемфорд — місто, штат Вермонт
 Стемфорд — селище, штат Небраска
 Стемфорд — селище, штат Нью-Йорк